A barátnő
 A barátnő (Amica) (1905) Pietro Mascagni kétfelvonásos operája
 A barátnő (La amiga) (1988) argentin film
Barátnők
 Barátnők (Beaches) (1988) amerikai film